Корнел има више значења:
 Корнел (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
 Корнел (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Универзитет Корнел
 Крис Корнел, певач гранџ бенда Саундгарден
 Корнел Давид, бивши мађарски професионални кошаркаш
 Корнел Пукијану
 Корнел Фредерикс